Hahnenhorst steht für:
 Hahnenhorst (Plau am See), Wohnplatz von Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hahnenhorst (Waldgebiet), Waldgebiet in den niedersächsischen Landkreisen Stade und Rotenburg (Wümme)